Panga kan syfta på följande platser:

Burkina Faso 

 Panga (ort i Burkina Faso), Cascades,

Estland 

 Panga, Läänemaa, en by i Ridala kommun i landskapet Läänemaa, 
 Panga, Ösel, en by i Mustjala kommun i landskapet Saaremaa (Ösel),

Indonesien 

 Kecamatan Panga, distrikt, Aceh,

Kina 

 Pangu He, vattendrag, Heilongjiang,

Thailand 

 Phang Nga, provinshuvudstad, 

Robotskapade Burkina Fasoförgreningar
Robotskapade Estlandförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar
Robotskapade Thailandförgreningar